Linia kolejowa nr 649 – projektowana linia kolejowa w Bytomiu, łącząca stację Bytom z posterunkiem odgałęźnym Barbara. Za budowę odpowiedzialne jest PKP PLK.

Przypisy 

Planowane linie kolejowe w Polsce